Wahlkreis 98 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 98
 Landtagswahlkreis 98